Prazgodovinska kolišča okoli Alp so vrsta prazgodovinskih naselbin (ali stanovanjskih hiš) v Alpah in okoli njih, zgrajenih od približno 5000 do 500 pr. n. št. na robovih jezer, rek ali mokrišč. Na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine so bila vpisana leta 2011 in sicer 111 krajev, ki se nahajajo v Avstriji (5 lokacij), v Franciji (11), v Nemčiji (18), v Italiji (19), v Sloveniji (2) in Švici (56). Za Slovenijo je to prva enota kulturne dediščine v Unescovem seznamu.

Izkopavanja, ki se izvajajo le na nekaterih mestih, so prinesla dokaze, ki omogočajo vpogled v življenje v prazgodovinskem času v neolitski in bronasti dobi v alpski Evropi ter na način, kako so se skupnosti med seboj povezovale s svojim okoljem. Kot je navedeno v nominaciji, so naselja edinstvena skupina izjemno dobro ohranjenih in kulturno bogatih arheoloških najdišč, ki predstavljajo enega najpomembnejših virov za raziskovanje zgodnjih agrarnih družb v regiji.

V nasprotju s splošnim prepričanjem, hiše niso bile postavljene nad vodo, ampak na bližnjem močvirnem ozemlju. Postavili so jih na kole (pilote), da bi jih zaščitili pred občasnimi poplavami. Ker so jezera v daljšem časovnem obdobju povečala velikost, so številni izvirni piloti zdaj pod vodo, s čimer so sodobni opazovalci dobili zmoten vtis, da je bilo vedno tako.

Zemljevid

Najdišča

Galerija

Sklici

Zunanje povezave  

 
 Zemljevid lokacij
 Zemljevid lokacij v Google Maps

Kraji svetovne dediščine v Sloveniji
Kraji svetovne dediščine v Avstriji
Kraji svetovne dediščine v Franciji
Kraji svetovne dediščine v Nemčiji
Kraji svetovne dediščine v Italiji
Kraji svetovne dediščine v Švici
Občina Ig
Ljubljansko barje
Zgodovina Slovenije